AB InBev — companhia de bebidas fundada em 2004 com a fusão das empresas Ambev, do Brasil, e Interbrew, da Bélgica
 Abi — área de Governo Local no estado de Rio Cross, Nigéria
 Agência Boliviana de Informação — agência de notícias
 Associação Bahiana de Imprensa — associação brasileira
 Associação Brasileira de Imprensa — associação brasileira
 Interface binária de aplicação (

Desambiguações de siglas